Generator – gruppo musicale formato da Matt Freeman e Tim Armstrong
Generator  – album dei Bad Religion del 1992
Generator  – singolo dei Foo Fighters del 2000, dall'album There Is Nothing Left to Lose
Generator  – album degli Aborym del 2006